Pojem echo může znamenat:
 Ozvěna
 efekt ve zvukové postprodukci, simulující ozvěnu
 Echó – řecká bohyně ozvěny
 Echo (družice) – americký projekt Echo experimentálních telekomunikačních družic, založený na odrazu signálu
 Echo (píseň, Hardwell) – píseň Hardwella a Jonathana Mendelsohna z roku 2015
 
 
 echo (Unix) – příkaz pro výstup znaků na terminál (např. v jazyce PHP, shellu, rozhraní COMMAND.COM či cmd.exe)
 Echo (Xawery Wolski) – bronzová plastika v Sopotech
 Echo Moskvy, od března 2022 Echo, ruská rozhlasová stanice
 třída Echo – v kódovém označení NATO třída sovětských ponorek Projekt 659
 zástupné slovo pro E dle fonetické abecedy NATO
 dát echo (fráze) – včas dopředu informovat

Související články 
 Echolokace

Externí odkazy